Блэк () — фамилия.

Носители имени или фамилии 
 
 Блэк, Байрон (род. 1969) — зимбабвийский теннисист, брат Кары и Уэйна Блэк.
 Блэк, Билли — британская певица из Уэст-Лондона.
 Блэк, Боб (род. 1951) — американский публицист, доктор философии, анархист.
 Блэк, Генри Кэмпбелл (1860—1927) — американский юрист, основатель Юридического словаря Блэка.
 Блэк, Грэм — шотландский кёрлингист.
 Блэк, Дастин Лэнс (род. 1974) — американский сценарист, режиссёр, продюсер и ЛГБТ-активист.
 Блэк, Дебби (род. 1966) — американская баскетболистка и тренер.
 Блэк, Джеймс (1924—2010) — британский фармаколог, лауреат Нобелевской премии 1988 года.
 Блэк, Джек (род. 1969) — американский актёр, комик и музыкант.
 Блэк, Джек (крысолов) — британский крысолов, живший при дворе королевы Виктории.
 Блэк, Джеремайя Салливен (1810—1883) — американский политик и юрист.
 Блэк, Джереми (род. 1955) — британский историк.
 Блэк, Джимми Карл (1938—2008) — музыкант, барабанщик оригинального состава The Mothers of Invention.
 Блэк, Джозеф (1728—1799) — шотландский (английский) химик и физик, преподаватель.
 
 Блэк, Джонни (род. 1968) — американская порноактриса, модель и режиссёр.
 Блэк, Джордж (1873—1965) — канадский государственный деятель.
 Блэк, Дик (1907—19??) — шотландский футболист.
 Блэк, Дон (род. 1938) — английский поэт.
 Блэк, Дэвидсон (1884—1934) — канадский медик и палеоантрополог.
 Блэк, Дэн (род. 1974) — британский музыкант.
 Блэк, Закари (род. 1990) — американский сноубордист.
 Блэк, Иан (1954—2006) — шотландский профессиональный снукерист.
 Блэк, Кара (род. 1979) — зимбабвийская теннисистка, сестра Байрона и Уэйна Блэк.
 Блэк, Карен (1939—2013) — американская киноактриса, сценарист, певица и композитор.
 Блэк, Кейтлин (род. 1983) — американская актриса.
 Блэк, Клаудия (род. 1972) — австралийская актриса.
 Блэк, Клементина (1854—1922) — английская суфражистка, прозаик, учёный-экономист.
 Блэк, Кристина — американская певица, автор песен, писательница, журналистка, музыкант.
 Блэк, Кэти (род. 1944) — американский издатель.
 Блэк, Лидия (1925—2007) — американский антрополог советского происхождения.
 Блэк, Лукас (род. 1982) — американский актёр.
 Блэк, Льюис (род. 1948) — американский актёр-комик, сценарист, драматург, продюсер.
 Блэк, Макс (1909—1988) — британско-американский философ еврейского происхождения, уроженец Российской империи. Брат Миши Блэка.
 Блэк, Мари (род. 1994) — шотландская и британская женщина-политик.
 Блэк, Марта (1866—1957) — канадская женщина-политик.
 Блэк, Миша (1910—1977) — британский архитектор, дизайнер и педагог. Брат Макса Блэка.
 Блэк, Мэри (род. 1955) — ирландская певица.
 Блэк, Патрисия (полное имя Патрисия Блэк-Доннелли; 1972—1991) — доброволец Временной Ирландской республиканской армии.
 Блэк, Пиппа (род. 1982) — австралийская актриса.
 Блэк, Ребекка (род. 1997) — американская певица.
 Блэк, Рой Тёрнбулл (1888—1962) — американский шахматист, мастер.
 Блэк, Рэй (род. 1990) — американский бейсболист.
 Блэк, Сэмюэл Дункан (1883—1951) — американский изобретатель и предприниматель.
 Блэк, Тарик (род. 1991) — американский баскетболист.
 Блэк, Уэйн (род. 1973) — зимбабвийский теннисист, брат Байрона и Кары Блэк.
 Блэк, Фишер (1938—1995) — американский экономист.
 Блэк, Холли  (род. 1971) — американская писательница, журналистка, редактор.
 Блэк, Хьюго (1886—1971) — американский политик и юрист.
 Блэк, Шанти (род. 1985) — американская баскетболистка.
 Блэк, Шейн (род. 1961) — американский сценарист, режиссёр и актёр.
 Блэк, Элизабет (род. 1995) — канадская спортсменка по художественной гимнастике.
 Блэк, Эми (1973—2009) — британская оперная певица.
 Блэк Фрэнсис (род. 1965) — американский музыкант.
 Блэки Лолесс (род. 1956) — американский певец и музыкант, актёр.
 Блэки, Чарльз — государственный и политический деятель Островов Питкэрн.
 Алоэ Блэк (род. 1979) — американский соул-певец и музыкант.
 Анжелика Блэк (род. 1987) — румынская фотомодель, стриптизёрша, порноактриса.
 Джет Блэк (1938—2022) — британский рок-музыкант.
 Кайракутэй Блэк (Генри Джеймс Блэк, Блэк Исии; 1858—1923) — японский актёр, первый актёр театра кабуки и разговорного жанра ракуго неяпонского происхождения.
 Рой Блэк (настоящее имя Герхард Хёллерих; 1943—1991) — немецкий эстрадный певец и актёр.
 Силла Блэк (1943—2015) — британская певица, актриса и телеведущая.
 Тори Блэк (род. 1988) — американская порноактриса.
 Сергий (Блэк) (род. 1942) — православный епископ.
 Сет Роллинс (или Тайлер Блэк, род. 1986) — американский рестлер.
 Джастин Гэбриел (ПиДжей Блэк, род. 1986) — южноафриканский рестлер.

Составные фамилии 
 Блэк-Д’Элиа, София (род. 1991) — американская актриса.
 Абрамович-Блэк, Сергей Иванович (1895—1942) — русский писатель-маринист, редактор, моряк, капитан 3-го ранга.

Вымышленные персонажи 
 Джейкоб Блэк — персонаж серии романов «Сумерки» американской писательницы Стефани Майер.
 Митчелл Блэк, известный как одна из версий Миротворца — антигерой вселенной DC Comics.
 Сириус Блэк — персонаж серии романов о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг.
 Токен Блэк — персонаж анимационного сериала «Южный Парк».
 Эррон Блэк — персонаж видеоигр Mortal Kombat.

Литература 
 «Блэк» — роман Александра Дюма, написанный в 1858 году.

См. также 

 Блэк Ангус
 «Гарри Блэк и Тигр»
 «Знакомьтесь, Джо Блэк»
 Лонг блэк
 Мпумаланга Блэк Эйсиз
 «Плохой день в Блэк Роке»
 «Прощайте, мистер Блэк»
 Рико Блэк Рэмс
 Хух-Хото Блэк Хорс
 Диаграмма Блэка — Николса
 «Игра Блэка»
 Книжный магазин Блэка
 Модель Блэка
 Модель Блэка — Шоулза
 Юридический словарь Блэка
 Маяк Блэк-Нор
 Сражение при Биг-Блэк-Ривер-Бридж
 Аппарат Зангер-Блэка
 Чикаго Блэкхокс
 Блек